Xun Fangying (; ur. 14 stycznia 1995) – chińska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w siedmiu singlowych i siedmiu deblowych turniejach rangi ITF. 24 lutego 2020 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 167. pozycję. Natomiast 8 kwietnia 2019 zajmowała 176. pozycję w rankingu deblowym WTA.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Chińskie tenisistki
Urodzeni w 1995